В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1223 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1223 году

Январь 
 11 января — Каэтани, Альдобрандино — кардинал-дьякон Сант-Эустакьо (1216—1219), кардинал-священник римской церкви Санта-Сузанна (1219—1221), кардинал-епископ Сабины (1221—1223)

Февраль 
 9 февраля —  — кардинал-священник de Ss. Giovanni e Paolo (1216—1223)

Март 
  — епископ Айхштета (1195—1223)
 8 марта — Викентий Кадлубек — польский летописец, краковский епископ (1207—1217), святой римско-католической церкви.
 9 марта —  — епископ Страсбурга (1202—1223)
 18 марта —  — епископ Эврё (1220—1223)	
 25 марта — Афонсу II Толстый — король Португалии (1212—1223)
 27 марта — Раймунд Роже де Фуа — граф де Фуа (1188—1223), виконт Нарбонны 1193/1194, участник третьего крестового похода
 28 марта —  — князь-епископ Падерборна (1203—1223)

Май 
 31 мая 
 Дмитрий Мстиславич — князь Козельский (1216/1219—1223).Погиб в битве на реке Калке
 Изяслав Ингваревич — князь Дорогобужский (последний известный по имени), погиб в битве на реке Калке
 Мстислав Святославич — первый князь Козельский (1201—1216/1219), князь Черниговский (1216/1219—1223), погиб в битве на реке Калке
 Святослав Ингваревич — князь Шумский, погиб в битве на реке Калке .
 Святослав Ярославич — князь Каневский, погиб в битве на реке Калке .
 Святослав Ярославич — князь Яновицкий, погиб в битве на реке Калке
 Юрий Ярополкович — первый князь Несвижский, погиб в битве на реке Калке
 Ярослав Юрьевич — князь Неговорский, погиб в битве на реке Калке

Июнь 
 1 июня 
 Александр Глебович — князь дубровицкий (1190—1223), родоначальник князей Святополк-Четвертинских Убит монголами после битвы на реке Калке
 Андрей Иванович — князь Турово-пинский (1195—1223). Убит монголами после битвы на реке Калке
 Мстислав Романович Старый — князь Псковский (1179—1195), князь Смоленский (1197—1214), последний князь Белгородский (1206—1207), Великий князь Киевский (1214—1223). Убит монголами после битвы на реке Калке
 4 июня —  — епископ Карлайла (1218—1223), основатель аббатства Бьюли

Июль 
 7 июля — Ибн Кудама аль-Макдиси — исламский теолог, написавший обобщающие труды ханбалитского права
 8 июля —  — японский государственный деятель, кампаку (1179—1180, 1196—1198), сэссё (1180—1183, 1184—1186, 1198—1202
 14 июля — Филипп II Август — король Франции (1180—1223)
 23 июля — Отто из Санкт-Блазиена — немецкий средневековый хронист

Август 
  — епископ Ковентри (1214—1223)

Сентябрь 
 9 сентября —  — епископ Эксетера (1214—1223)

Декабрь 
 5 декабря —  — епископ Вюрцбурга (1207—1223)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Ада — графиня Голландии (1203—1207).
  — трубадурша.
  — епископ Плоцка (1207—1223).
 Георгий IV Лаша — царь Грузии (1213—1223).
 Гиральд Камбрийский — британский историк и церковный писатель (дата смерти предположительна).
 Данила Кобякович — половецкий хан, погиб в сражении с монголами.
 Е Ши  — китайский философ, неоконфуцианец, политический деятель, литератор.
  — герцогиня-консорт Лотарингии (1205—1206), жена Ферри I.
 Маргит Венгерская — императрица-консорт Византии (1185—1295, 1203—1204) как жена Исаак II Ангела, маркиза-консорт Монферрато (1204—1207) и королева-консорт Фессалоникийская (1205—1207), как жена Бонифация I Монферратского.
 Мухали — монгольский полководец, один из ближайших соратников Тэмуджина-Чингис-хана.
 Санчо — граф Прованса (1181—1185), граф Руссильона (1181—1212), граф Сердани (1168—1223).
 Ункэй — японский скульптор школы Кэй.
  — вьетнамский генерал.
 Юрий Кончакович — половецкий хан, погиб в сражении с монголами.

См. также 
 Список умерших в 1222 году
 Список умерших в 1224 году

1223